Миодраг „Мида” Стевановић (Горњи Рибник, 22. октобар 1939 — Београд, 3. јул 2008) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1965. || Проверено нема мина || Младић у колони
|-
| 1967. || Дим || Радник на истовару пића
|-
| 1968. || Самци ТВ серија|| 	Мирјанин муж 
|-
| 1968. || Бекства || Месингер
|-
| 1968. || Грешка еволуције ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Љубав на сеоски начин ТВ серија || Кондуктер
|-
| 1970. || Пророк ТВ кратки филм || /
|-
| 1971. || Пластични Исус || /
|-
| 1971. || Хроника паланачког гробља ТВ мини серија || Бандит 1
|-
| 1971. || Чеп који не пропушта воду ТВ кратки филм || Срећко
|-
| 1972. || Мајстори (ТВ серија) ТВ серија || Главоња
|-
| 1972. || Слике из живота ударника || /
|-
| 1972. || Ратнички таленат ТВ филм || Благоје
|-
| 1974. || Реквијем за тешкаша ТВ филм || Арнолд
|-
| 1974. || Зашто је пуцао Алија Алијагић ТВ филм || Записничар
|-
| 1975. || Отписани ТВ серија || Зоран
|-
| 1975. || Игњатовић против Гебелса ТВ филм || Михаел Шумахер
|-
| 1976. || Јовча ТВ филм || Рођак 2
|-
| 1976. || Фронташ ТВ филм || Јован, друг Драгишин
|-
| 1979. || Господин Димковић ТВ филм || Човек у затвору 2
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Коштана ТВ филм || Полицајац
|-
| 1980. || Врућ ветар ТВ серија || Муштерија који жури на суд
|-
| 1980. || Слом ТВ серија || Машиновођа
|-
| 1980. || Кочијашке баладе ТВ кратки филм || /
|-
| 1981. || Седам секретара СКОЈ-а ТВ серија || /
|-
| 1982. || Приче преко пуне линије ТВ серија || Ратибор, муж Вукосавин
|-
| 1982. || Шпанац ТВ мини серија || /
|-
| 1982. || Кинеско звоно Кратки филм || /
|-
| 1984. || Бањица ТВ серија || /
|-
| 1985. || Коштана ТВ филм || Полицајац
|-
| 1987. || Вук Караџић ТВ серија || Кнез Василије
|-
| 1987. || На путу за Катангу || /
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 ТВ серија || Немачки војник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Секс — партијски непријатељ бр. 1 || Шахиста 2 (као Миодраг Стевановић)
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2001. || Породично благо ТВ серија || Просјак 1
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1939.
Умрли 2008.
Српски глумци
Југословенски глумци
Трстеничани